Mutua Madrid Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Mutua Madrid Open odbył się w dniach 5–13 maja 2012 roku w Madrycie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 3 755 140 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Hiszpanii